Ekstraklasa polska w piłce ręcznej mężczyzn 2009/2010 – 54. edycja najwyższej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, przeznaczona dla najlepszych polskich klubów piłki ręcznej, mająca na celu wyłonienie mistrza Polski na rok 2010, a także drużyn, które uzyskają prawo występu w europejskich pucharach w sezonie 2010/2011 oraz zespołów, które zostaną relegowane do I ligi polskiej sezonu 2010/2011. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z fazą play-off, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach udział wzięły drużyny 12 klubów sportowych.

Drużyny 

Uwagi:
 Śląsk Wrocław awansował do Ekstraklasy po zwycięskich barażach z Miedzią Legnica.

Hale

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela

Wyniki

Play-off

Miejsca 9-12

Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Baraż o Superligę 
W barażowym dwumeczu o awans do Superligi 2010/2011 zmierzyły się: zwycięzca barażowego dwumeczu, pomiędzy wicemistrzami obydwu grup I ligi 2009/2010 (Siódemka Miedź Legnica) i 10 zespół Ekstraklasy 2009/2010 (Chrobry Głogów). Gospodarzem pierwszego spotkania był pierwszoligowiec. Zwycięzcą rywalizacji była drużyna, która miała lepszy bilans po dwóch meczach.

 Siódemka Miedź Legnica, jako zwycięzca barażowego dwumeczu, awansowała do Superligi sezonu 2010/2011.
 Chrobry Głogów, jako przegrany barażowego dwumeczu, został relegowany do I ligi sezonu 2010/2011, jednak ostatecznie pozostał w Superlidze kosztem Śląska Wrocław, który wycofał się z rozgrywek.

Klasyfikacja strzelców 

Aktualizacja do dnia 25 maja 2010
Źródło: zprp.pl

Sędziowie 
Pary sędziowskie, które prowadziły mecze w sezonie 2009/2010:
 Marek Baranowski (Warszawa), Bogdan Lemanowicz (Płock)
 Mirosław Baum (Warszawa), Marek Góralczyk (Świętochłowice)
 Wojciech Bosak, Mirosław Hagdej (Sandomierz)
 Grzegorz Budziosz (Chęciny), Tomasz Olesiński (Kielce)
 Włodzimierz Chmielecki (Kwidzyn), Mirosław Majchrowski (Gdańsk)
 Grzegorz Christ (Wrocław), Tomasz Christ (Świdnica)
 Igor Dębski, Artur Rodacki (Kielce)
 Piotr Eichler, Andrzej Kierczak (Kraków)
 Cezary Figarski, Dariusz Żak (Radom)
 Mariusz Kałużny, Tomasz Stankiewicz (Opole)
 Paweł Kaszubski, Piotr Wojdyr (Gdańsk)
 Michał Kopiec (Siemianowice Śląskie) i Marcin Zubek (Bytom)
 Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (Płock)
 Marek Majka (Gliwice), Grzegorz Wojtyczka (Chorzów)
 Michał Małek, Arkadiusz Nowak (Poznań)
 Krzysztof Musiał (Ozimek), Andrzej Szynklarz (Opole)
 Andrzej Rajkiewicz, Jakub Tarczykowski (Szczecin)
 Grzegorz Schiwon, Grzegorz Toczyński (Zabrze)
 Arkadiusz Sołodko (Legionowo), Leszek Sołodko (Warszawa)
 Jarosław Szynklarz, Mariusz Szynklarz (Opole)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Superliga na stronie ZPRP
 

2009 w piłce ręcznej
2010 w piłce ręcznej
2009 w polskim sporcie
2010 w polskim sporcie
Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn